A revista Geotecnia é a revista luso-brasileira de Geotecnia da Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG), Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS) e Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE).

A revista foi publicada pela primeira vez em Junho de 1971, tendo como fundador o engenheiro Úlpio Nascimento e primeiro director o engenheiro José Folque. São editados, em média, três números por ano. A partir de Março de 2007 passou a ser editada conjuntamente pelas Sociedades de Geotecnia de Portugal e Brasil: SPG, ABMS e ABGE.

Ligações externas
Revista Geotecnia

Engenharia de Portugal